David Mark Chalmers (1927 - 25 de Outubro de 2020) foi um historiador americano.

Publicações
 1964 – The social and political ideas of the muckrakers
 1966 – The history of the Standard Oil Company With Ida Tarbell
 1974 – The muckrake years
 1976 – Neither socialism nor monopoly: Theodore Roosevelt and the decision to regulate the railroads
 1987 – Hooded Americanism: the history of the Ku Klux Klan
 1991 – And the crooked places made straight: the struggle for social change in the 1960s
 2003 – Backfire: how the Ku Klux Klan helped the civil rights movement''

Ligações externas 
 David Mark Chalmers - Project Gutenberg Consortia Center
 Hooded Americanism, The History of the Ku Klux Klan
 David Mark Chalmers - Books, Biography, Contact Information
 David M. Chalmers - UFDC Home - University of Florida
 Chalmers, David Mark (WorldCat Identities)

Historiadores dos Estados Unidos